La lignée des Pierre Lorillard célèbres commence par Jean Lorillard (né en 1707) et d’Anne Catherine Rossel de Montbéliard, émigrés en Nouvelle-Écosse (Canada) en 1753. La famille se composa de Pierre Abraham Lorillard, Jean George, George David, Christophe Charles, Jean Abraham, et Léopold Frédéric, et Anne Marguerite.

La lignée 
 Pierre Lorillard I de son vrai nom Pierre Abraham Lorillard, 1742-1776, né à Montbéliard, en France, fondateur de la Lorillard Tobacco Company.
 Pierre Lorillard II ou Pierre Peter Lorillard Jr., 7 sept. 1764 – 
 Pierre Lorillard III, 1796-1867
 Pierre Lorillard IV, 13 oct 1833 –  
 Pierre Lorillard V,